Le Fou peut désigner :

Le Fou, un roman de l'écrivain arménien Raffi (1881) ;
Le Fou, un film de Louis Feuillade sorti en 1909 ;
Le Fou, un opéra de Marcel Landowski créé en 1956 ;
Le Fou, un coffret album Marcel Landowski sorti en 1978 ;
Le Fou, un film de Claude Goretta sorti en 1970.